Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 1999 прошёл 18—19 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат мира в помещении, прошедший 5—7 марта в японском городе Маэбаси. На протяжении 2 дней было разыграно 26 комплектов медалей.

Чемпионат России по многоборьям в помещении 1999 проводился отдельно 12—14 февраля в Челябинске.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 12—14 февраля 1999 года в Челябинске в манеже Уральской академии физической культуры. Татьяна Блохина, победившая в соревнованиях женщин, показала лучший результат сезона в мире — 4570 очков. Защитивший звание чемпиона России Николай Афанасьев установил личный рекорд (6083 очка) при полном отсутствии конкуренции: серебряный призёр отстал более чем на 500 очков.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате мира 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате мира в помещении в японском Маэбаси вошли 30 атлетов:

Мужчины

400 м: Руслан Мащенко — позднее снялся с соревнований.
1500 м: Андрей Задорожный.
Прыжок в высоту: Пётр Брайко — позднее снялся с соревнований, Вячеслав Воронин.
Толкание ядра: Павел Чумаченко.
Семиборье: Лев Лободин.

Женщины

200 м: Светлана Гончаренко, Оксана Экк.
400 м: Ольга Котлярова — имела освобождение от отбора, Наталья Назарова.
Эстафета 4х400 м: Ольга Котлярова, Наталья Назарова, Татьяна Чебыкина, Наталья Шарова, Екатерина Куликова.
800 м: Наталья Цыганова, Наталья Горелова.
1500 м: Светлана Канатова, Ольга Комягина.
3000 м: Ольга Егорова.
60 м с барьерами: Ирина Коротя.
Прыжок в высоту: Виктория Серёгина, Юлия Ляхова.
Прыжок с шестом: Елена Белякова.
Прыжок в длину: Татьяна Котова, Нина Переведенцева.
Тройной прыжок: Елена Лебеденко — имела освобождение от отбора, Елена Донькина.
Толкание ядра: Ирина Коржаненко, Светлана Кривелёва.
Пятиборье: Ирина Белова, Наталья Рощупкина.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1999

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 1999 года
Чемпионаты России в 1999 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1999 год в лёгкой атлетике
1999 год в Москве